Brabantse Pijl 2021 – 61. edycja wyścigu kolarskiego Brabantse Pijl, która odbyła się 14 kwietnia 2021 na trasie o długości ponad 203 kilometrów biegnącej z miasta Leuven do miejscowości Overijse. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Wyścigi kolarskie w Belgii
UCI ProSeries 2021
2021 w Belgii